Фредерике Джоанна Мария Хемскерк (; ), известная как Фемке Хемскерк () — нидерландская пловчиха, чемпионка Олимпийских игр 2008 года, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы.

Биография

Начало карьеры 
Фемке Хемскерк дебютировала на международных соревнованиях на чемпионате мира 2005 года в Монреале в эстафете на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем. Она принимала участие в европейских чемпионатах, в том числе на чемпионате 2006 года, однако не достигла успешных результатов.

На чемпионате мира 2007 года Хемскерк завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Раноми Кромовидьойо и Марлин Велдхёйс. На чемпионате Европы 2007 года в Дебрецене она заняла 6 место в своём первом финальном заплыве на международной арене на дистанции 100 м вольным стилем. Она также финишировала на 10 месте на дистанции 200 м вольным стилем.

2008 год 
На чемпионате Европы 2008 года Хемскерк в составе команды, завоевавшей бронзу на прошлогоднем чемпионате мира, установила мировой рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем, а также заняла четвёртое место в эстафете 4×200 м вольным стилем. В индивидуальном первенстве она не смогла пробиться в полуфинал.

В апреле Хемскерк приняла участие в чемпионате мира на короткой воде в Манчестере, где в том же составе установила мировые рекорды в эстафетах 4×200 м и 4×100 м вольным стилем (в последней эстафете Хинкелин Шрёдер, получившую травму локтя, заменила Раноми Кромовидьойо). В последний день турнира Хемскер завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м вольным стилем в индивидуальном первенстве.

В июне Хемскер установила три национальных рекорда на чемпионате Голландии на дистанциях 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 100 м на спине.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Хемскер в команде с Инге Деккер, Раноми Кромовидьойо и Марлин Велдхёйс завоевала золотую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем, показав время 3.33,76. На следующий день Хемскер соревновалась на дистанции 200 м комплексным плаванием, однако заняла лишь 28 место из-за высокой температуры. Она также принимала участие в квалификации в эстафетах 4×200 м вольным стилем и 4×100 м комплексным плаванием, однако в обоих случаях команда не пробилась в финал.

После олимпиады Хемскер приняла участие в Чемпионате Европы на короткой воде в Риеке, где завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м вольным стилем, уступив Федерике Пеллегрини, а также пятое место на дистанции 100 м комплексным плаванием.

2011 год 
В 2011 году Хемскерк завоевала золотую медаль на чемпионате мира в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Раноми Кромовидьойо и Марлин Велдхёйс, показав время 3.33,96.

2012 год 
На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Хемскерк с партнёршами по команде завоевала серебряную медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем, уступив команде из Австралии.

2018 год 
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Хуанчжоу, в декабре, Фемке, на дистанции 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль чемпионата.

2021 год 
В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште, Фемке в составе эстафетной четвёрки Нидерландов на дистанции 4 по 100 метров и в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем завоевала серебряные медали. На дистанции 100 метров вольным стилем завоевала золотую медаль, проплыв в финальном заплыве за 53,05.

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года